Dietikon (gemeente)
Dietikon (district)
Niet verwarren met Dietlikon, een gemeente die ook in het kanton Zürich ligt.